Ctenolophonaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje rodzaj Ctenolophon w obrębie którego wyróżnia się dwa gatunki. Ctenolophon englerianus występuje w nizinnych lasach środkowo-zachodniej Afryki, a Ctenolophon parvifolius na półwyspie Malajskim i archipelagu Malajskim.

Morfologia 
Okazałe drzewa osiągające do 40 m wysokości z pniami do 1,2 m średnicy. Liście są naprzeciwległe, pojedyncze i krótkoogonkowe (ogonek liściowy ma poniżej 1 cm długości). Blaszki liściowe są owalne do eliptycznych, na końcu zaostrzone i osiągają 10 cm długości (rzadko do 15 cm) oraz 6 cm szerokości (rzadko do 9 cm). Promieniste, pięciokrotne i obupłciowe kwiaty zebrane są w szczytowe wiechy, rzadziej wyrastające w kątach liści. Działki kielicha w liczbie 5 są szerokoeliptyczne. Płatki korony także w liczbie 5 są wąskie, osiągają do 12 mm długości. Pręciki w liczbie 10 wyrastają z kubeczkowatego dysku i mają nierówną długość. Górna zalążnia składa się z dwóch owocolistków i pokryta jest długimi, prostymi włoskami. W 2 komorach znajdują się po 2 zalążki. Prosty słupek zakończony jest dwoma główkowatymi znamionami. Owocem jest drewniejąca, zwykle jednonasienna torebka pękająca wzdłuż swej osi. Nasiono jest elipsoidalne i osiąga 2 cm długości.

Systematyka 
Przynależność zaliczanych tu gatunków długi czas budziła kontrowersje wśród taksonomów. Opisywane były zwykle jako spokrewnione lub bezpośrednio włączane do lnowatych (Linaceae). Z badań molekularnych wynika, że rośliny te stanowią grupę siostrzaną dla kladu obejmującego krasnodrzewowate (Erythroxylaceae) i korzeniarowate (Rhizophoraceae) w obrębie malpigiowców (Malpighiales). Taką też pozycję rodzina ta zajmuje w systemie APG III z 2009, APG IV z 2016 i według APweb.
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział
 rodzaj: Ctenolophon D. Oliver, Trans. Linn. Soc. London 28: 516. post 3 Jul 1873
 Ctenolophon englerianus Mildbr.
 Ctenolophon parvifolius Oliv.

Przypisy 

Malpigiowce